13-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 6 по 8 июня 2013 года в Лимасоле (Кипр) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и в 9-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Формула розыгрыша 
Турнир состоял из двух этапов — квалификационного и финального. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали — по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 25 мая по 3 июня 2012 года на Мальте и в Люксембурге. Участники — Ирландия, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино, Северная Ирландия, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
25—27 мая 2012. Бормла (Мальта).

 25 мая: Сан-Марино — Исландия 3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:20); Кипр — Монако 3:0 (25:17, 26:24, 25:17); Сан-Марино — Мальта 3:0 (25:17, 25:17, 25:22).
 26 мая: Кипр — Мальта 3:0 (25:17, 25:14, 25:14); Монако — Исландия 3:0 (25:17, 25:20, 25:13); Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:10, 25:14, 25:13); Монако — Мальта 3:1 (22:25, 25:11, 25:14, 25:12).
 27 мая: Кипр — Исландия 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:18); Сан-Марино — Монако 3:2 (18:25, 19:25, 25:17, 25:21, 17:15); Исландия — Мальта 3:0 (25:13, 25:15, 25:9).

Группа В 
1—3 июня 2012. Люксембург (Люксембург).

 1 июня: Шотландия — Северная Ирландия 3:0 (25:20, 25:14, 25:22); Фарерские острова — Ирландия 3:0 (25:21, 25:20, 25:23); Люксембург — Северная Ирландия 3:0 (25:13, 25:20, 25:20).
 2 июня: Люксембург — Фарерские острова 3:0 (25:20, 25:9, 25:14); Шотландия — Ирландия 3:0 (25:15, 25:21, 25:11); Фарерские острова — Северная Ирландия 3:0 (25:18, 25:13, 26:24); Люксембург — Ирландия 3:0 (25:8, 25:12, 25:18).
 3 июня: Шотландия — Фарерские острова 3:0 (25:20, 25:17, 25:20); Северная Ирландия — Ирландия 3:0 (25:23, 25:17, 25:19); Люксембург — Шотландия 3:1 (25:19, 27:29, 25:14, 25:20).

Итоги 
По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили по две лучшие команды из групп —  Кипр,  Сан-Марино,  Люксембург и  Шотландия.

Финальный этап 
6—8 июня 2013. Лимасол (Кипр).
Финальный этап состоял из однокругового турнира, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

 6 июня: Шотландия — Люксембург 3:0 (25:18, 25:18, 25:21); Кипр — Сан-Марино 3:1 (23:25, 25:10, 25:10, 25:12).
 7 июня: Люксембург — Сан-Марино 3:0 (25:12, 25:17, 25:16); Кипр — Шотландия 3:0 (28:26, 25:22, 25:19).
 8 июня: Шотландия — Сан-Марино 3:0 (25:17, 25:22, 25:22); Кипр — Люксембург 3:0 (25:18, 25:17, 25:23).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 Кипр: Джеймс-Джордж Анастасиадес, Саввас Савва, Никос Кола, Константинос Пафитис, Габриэль Георгиу, Иоаннис Контос, Ахиллеас Петракидис, Ангелос Алексиу, Антимос Экономидес, Георгиос Хризостому, Маринос Папахристодулу, Николас Хараламбидес. Главный тренер — Константинос Деликостас.

 Шотландия: Гэвин Уотт, Пол Глиссов, Барри МакГиган, Джеймс МакХарди, Колам Грин, Алистер Голоуэй, Стюарт Колдуэлл, Робин Меджибродски, Колин Гилс, Руари Истед, Шон Кук, Марк МакГиверн. Главный тренер — Симон Лофтус. 

 Люксембург: Доминик Юзи, Анди Кёниг, Камил Рыхлицки, Арно Марольд, Жиль Браас, Ян Люкс, Ральф Лентц, Хуан Пабло Штутц, Тим Лаварт, Крис Цюйдберг, Франтшек Восагло, Макс Функ. Главный тренер — Буркхард Диш.

Ссылки и источники 
 Сайт ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2012 год в волейболе
2013 год в волейболе